W17 peut faire référence à :
 Autre chute d'un niveau à un autre, d’après la classification internationale des maladies ;
 W17, la dix-septième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres